Hawkstone Park (parc), parc públic al sud-est de Weston-under-Redcastle, Shropshire
 Hawkstone Park Follies, capritxos arquitectònics dins el parc de Hawkstone Park
 Circuit de Hawkstone Park, circuit de motocròs dins el parc de Hawkstone Park